Schofield :

Toponyme 
 Schofield, ville du Wisconsin aux États-Unis

Patronyme 

 David Schofield (né en 1951),  acteur britannique.
 Dean Schofield,  joueur international anglais de rugby à XV.
 Glen Schofield, directeur général et le cofondateur de Sledgehammer Games.
 Jack Schofield (1947-2020), journaliste britannique.
 John McAllister Schofield (1831-1906), général et homme politique américain.
 Jon Schofield (né en 1985), kayakiste britannique.
 Katherine Schofield (née en 1939), actrice britannique.
 Keith Schofield, réalisateur américain.
 Matthew Schofield réalisateur et animateur américain.
 O'Brien Schofield (né en 1987), joueur américain de football américain.
 Robert E. Schofield (1923-2011), historien des sciences américain.
 Vaughn Schofield (née en 1943), femme politique canadienne.

Voir aussi 
 John Scofield (né en 1951), guitariste de jazz et compositeur américain
 

Homonymie de patronyme